Die Football League Championship 2004/05 war die erste Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 13. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie startete am 7. August 2004 und endete am 30. Mai 2005.

Die Meisterschaft gewann der AFC Sunderland, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2005/06 sicherte. Hinter Vizemeister Wigan Athletic stieg auch West Ham United als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League One absteigen mussten der FC Gillingham, Nottingham Forest und Rotherham United.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website der Football League Championship
 England 2004-05 auf RSSSF.org (englisch)
 Informationen zur Saison 2004/05 (Soccerbase)

Einzelnachweise und Fußnoten 

2004/05
Fußballsaison 2004/05